Профілактика (від  — «запобіжний») — попередні заходи для недопущення чого-небудь.
 Профілактика в медицині — комплекс медичних, санітарно-технічних, гігієнічних, педагогічних та соціально-економічних заходів, спрямованих на попередження захворювань та усунення факторів ризику.
 Профілактика — попереджувальні заходи для підтримки технічного об'єкта та обладнання у справному або працездатному стані.
 Профілактика правопорушень — комплексне застосування компетентними суб'єктами загальних і спеціальних заходів, спрямованих на недопущення правопорушень та їх запобігання, ліквідацію причин та умов, що їх викликають.